D/1894 F1 (Denning) – kometa krótkookresowa, należąca do rodziny Jowisza (również obiekt typu NEO). Obecnie uznawana za zaginioną.

Odkrycie 
Kometa została odkryta 26 marca 1894 roku przez Williama Fredericka Denninga. Ostatni raz widziano ją 5 czerwca tego samego roku i od tej pory nie była już obserwowana.

Orbita komety 
Orbita komety D/1894 F1 (Denning) miała kształt elipsy o mimośrodzie 0,7. Jej peryhelium znajdowało się w odległości 1,15 j.a., aphelium zaś 6,45 j.a. od Słońca. Jej okres obiegu wokół Słońca wynosił 7,4 roku, nachylenie do ekliptyki to wartość 5,53˚.

Zobacz też 
 lista komet okresowych

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Denning C/1894 F1
Komety rodziny Jowisza
Obiekty astronomiczne odkryte w 1894